«Университат де лес Ильес Балеарс» (, ) — станция метрополитена Пальмы. Открыта 25 апреля 2007 года.

Апрель 2007 года
Станции метрополитена Пальма-де-Мальорка